Конкурс песни «Евровидение-2019» (, , ) — 64й конкурс песни «Евровидение», который прошёл в Тель-Авиве благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия. До этого Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.

Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоялись 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.

Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Второе место занял итальянский певец Мамуд, российский представитель Сергей Лазарев занял 3-е место.

Место проведения 

Конкурс состоялся в третий раз в Израиле после победы страны в 2018 году с песней «Toy» в исполнении Неты Барзилай.

Возможные места проведения 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в своем аккаунте в Твиттере, что конкурс 2019 года состоится в Иерусалиме. Об этом также сказала Нета Барзилай в 2018 году.

Министр финансов Израиля Моше Кахлон также заявил в интервью Маариву, что конкурс будет проводиться «только в Иерусалиме», и оценил его стоимость в 120 миллионов израильских шекелей (примерно 35 миллионов долларов США).

Ещё одним возможным местом был Дворец Менора-Мивтахим в Тель-Авиве. Однако мэр города Рон Хульдаи быстро объявил, что город исключает возможность проведения мероприятия.

Муниципалитет Иерусалима сказал, что это мероприятие не состоится в Международном конференц-центре (который принимал конкурс в 1979 и 1999 годах), поскольку он вмещает только 3100 человек в зрительном зале. Это оставило стадион «Тедди» и «Иерусалим-арену» в качестве возможных мест проведения конкурса в Иерусалиме.

19 июня появилась информация о том, что конкурс может быть перенесён из Израиля в другую страну. ЕВС обвинял Израиль в излишней политизации конкурса, а также в том, что израильский вещатель планирует реструктуризацию, что могло повлечь за собой прекращение членства израильского телевидения в ЕВС. Позже эта информация не подтвердилась. Израильская корпорация телерадиовещания объявила о начале приёма заявок от городов-кандидатов с 24 июня. С того же самого дня проводился тендер вещателей для проведения национального отбора участников, которые представили бы Израиль на домашнем мероприятии.

Во избежание различных спекуляций по поводу Иерусалима как окончательного места проведения конкурса, а также учитывая религиозные пожелания и возможные случаи бойкота со стороны некоторых стран, было объявлено, что процесс подготовки к конкурсу будет поддерживать мэр Иерусалима Нир Баркат. В то же время, помощник министра финансов Израиля в СМИ заявил, что конкурс целесообразнее было бы провести в Тель-Авиве, но не во дворце Менора-Мивтахим, а во втором павильоне Тель-Авивского центра ярмарок, поскольку его вместительность составляет 10 000 мест, в том числе сидячих, что устраивает ЕВС. Для проведения конкурса в Хайфе на местном стадионе, нужно корректировать футбольный сезон чемпионата Израиля, чтобы арена была готова за несколько недель до утверждённых дат мероприятия. Тель-Авив назывался возможным местом проведения конкурса в случае победы Израиля с 2016 года, путём ежегодных консультаций со странами — участниками «Евровидения» (в 2018 году за подобное решение проголосовала 21 страна).

Несмотря на то что уже были предварительно отобраны четыре потенциальных города-кандидата, 26 июня стало известно, что на проведение конкурса также претендует территория вокруг древней крепости Масада.

Парк Чарльза Клора на юго-западе Тель-Авива  стал «евродеревней» и в течение девяти дней принял более 20 000 делегатов, представителей СМИ и туристов.

Формат

Логотип и слоган 
28 октября 2018 года исполнительный супервайзер Юн Ула Санн представил слоган конкурса: Dare To Dream ().

8 января 2019 года ЕВС и телеканал KAN представили логотип конкурса — три треугольника, которые, объединившись, создают золотую звезду. Логотип был вдохновлён дизайном сцены, концепция которой использует треугольные формы.

Ведущие 

Ведущими конкурса стали Бар Рафаэли — израильская топ-модель и телеведущая; Эрез Таль — израильский журналист, режиссёр, радио- и телеведущий, продюсер популярного реалити-шоу «Big Brother»; Аси Азар — телеведущий и сценарист; Люси Аюб — журналистка и телеведущая, в 2018 году была глашатаем от Израиля.

Участники 

7 ноября 2018 года Европейским вещательным союзом было объявлено, что участие в конкурсе песни «Евровидение-2019» примут 42 страны. В это число входили все страны-участницы конкурса предыдущего года, за исключением Болгарии, которая отказалась от участия в конкурсе 2019 года по финансовым причинам.

27 февраля 2019 года украинский вещатель отозвал свою заявку, так как не смог определиться с представителем страны.

Австралия, получив специальное разрешение от организационного комитета Евровидения, продолжила своё участие в конкурсе.

Отказ 
  — 19 мая 2018 года, несмотря на заинтересованность RTVA в возвращении Андорры на конкурс впервые с 2009 года, было объявлено об отказе от участия в конкурсе в связи с высокими затратами.
  — отказалась от участия в 2019 году по финансовым соображениям
  — отказалась от участия в 2019 году по финансовым соображениям, последний раз участвовала в 2016 году.
  Люксембург — RTL Télé Lëtzebuerg, национальный вещатель Люксембурга, исключил возвращение к Евровидению в 2019 году. В последний раз страна участвовала в 1993 году.
  — в связи с напряжёнными отношениями арабских стран и Израиля заявлений о возвращении на конкурс не поступало.
  — 17 августа 2018 года национальная вещательная компания Télé Monte Carlo (TMC) подтвердила, что страна не вернётся на конкурс в 2019 году. В последний раз страна участвовала в 2006 году.
  — словацкий вещатель подтвердил информацию о том, что они не будут участвовать на конкурсе. В последний раз страна участвовала в 2012 году.
  — премьер-министр страны Бинали Йылдырым в интервью заявил, что Турция не планирует возвращаться на конкурс, где последний раз участвовала в 2012 году.
  — в связи с отказом певицы MARUV, выигравшей национальный отбор, подписывать контракт с вещателем НОТУ на определённых условиях, а также последовавшим самоотводом ещё трёх исполнителей, 27 февраля 2019 года НОТУ объявила о том, что Украина в 2019 году на конкурсе не выступит.

Несостоявшийся дебют 
  Косово — ЕВС отказал в членстве телевещателям Косово по причине отсутствия членства страны в Международном союзе электросвязи, отодвинув решение вопроса о полноправном членстве Косово в ЕВС на июнь 2019 года и тем самым исключив любую вероятность участия Косово в Евровидении-2019.
  — 1FLTV планировал провести национальный отбор в форме музыкального конкурса в Лихтенштейне, «открытого для любой формы музыки», чтобы выступить на конкурсе. Однако 20 июля 2018 года Европейский вещательный союз заявил, что 1FLTV не подали заявку на членство в ЕВС, а 26 июля 2018 года вещатель заявил, что в связи с кончиной директора телекомпании Питера Кёльбеля дебют Лихтенштейна откладывается
  — в декабре 2017 года генеральный директор канала 31 сообщил о возможном дебюте в 2019 году, чего в итоге так и не случилось.

Исполнители, уже участвовавшие в «Евровидении» ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Йоци Папаи («Евровидение-2017» — 8 место в финале)
 : Сергей Лазарев («Евровидение-2016» — 3 место в финале)
 : Серхат («Евровидение-2016» — 12 место в полуфинале)
 : Тамара Тодевская («Евровидение-2008» — 10 место в полуфинале)
 : Невена Божович:
 «Детское Евровидение-2007» () — 3 место
 «Евровидение-2013» (в составе Moje 3) () — 11 место в полуфинале

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Юриюс:
 «Евровидение-2013», как бэк-вокалист Андрюса Появиса () — 22 место в финале; 9 место в полуфинале
 «Евровидение-2015», как бэк-вокалист Моники Линките и Вайдаса Баумилы () — 18 место в финале; 7 место в полуфинале
 : Тамара Тодевская
 «Евровидение-2004», как бэк-вокалистка Тоше Проески () — 14 место в финале; 10 место в полуфинале
 «Евровидение-2014», как бэк-вокалистка Тияны Дапчевич () — 13 место в полуфинале

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
 : Салене:
 «Евровидение-1999», как бэк-вокалистка Шарлотты Перелли () — 1 место в финале
 «Евровидение-2000», как бэк-вокалистка Клодетт Паче () — 8 место
 «Евровидение-2002» () — 3 место в финале
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Дами Им () — 2 место в финале, 1 место в полуфинале
 : Михаил Джавахишвили («Евровидение-2018», в составе «Iriao» — 18 место в полуфинале)
 : Мигель Эннет («Евровидение-2007», в составе «D’NASH» — 20 место)
 : Стиг Ряста («Евровидение-2015», совместно с Элиной Борн — 7 место в финале)

Жеребьёвка 
Распределение стран-участниц на полуфиналы состоялось 28 января 2019 года. Церемония передачи символических ключей и жеребьёвка состоялась 28 января 2019 года в бывшей городской ратуше. Ныне в ней расположен музей истории Тель-Авива. Жеребьёвка состояла из двух частей. Первая часть жеребьёвки — распределение «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция) и страны-хозяйки (Израиль) на полуфиналы при голосовании. Вторая часть — распределение стран-участниц по полуфиналам, которые состоятся 14 и 16 мая. Всего было разбито 36 стран на 6 корзин.. По просьбе швейцарского вещателя SRF страна выступит во втором полуфинале.

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Финал

Распределение мест

Результаты голосования 
41 страна, принявшая участие в голосовании, расположена в столбцах слева направо, в соответствии с порядком английского алфавита.
Результаты голосования жюри расположены в строке с белым фоном, результаты голосования зрителей расположены в строке с жёлтым фоном.
Лучшие результаты выделены зелёным фоном.

Статистика присуждения 12 баллов

Премия Марселя Безансона 
Лауреатами премии имени Марселя Безансона, присуждаемой с 2002 года, стали:
 Приз за лучшую песню:  — «Arcade» — Дункан Лоуренс
 Приз за лучшее исполнение:  — Кейт Миллер-Хайдке — «Zero Gravity»
 Приз лучшим композиторам:  — Махмуд, Dardust, Charlie Charles — «Soldi»

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Ежегодной традицией OGAE стало голосование до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 

В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна. 26 мая стали известны результаты голосования. Португалия получила премию во второй раз с 2006 года:

Скандалы и инциденты

Возможный перенос конкурса 
Стало известно, что израильскую певицу Нету Барзилай заподозрили в плагиате на песню «Toy», с которой она выиграла конкурс песни «Евровидение-2018» в Португалии.

Лейбл Universal Music Group направил письмо с претензиями композиторам Дорону Медали и Ставу Бегеру. По мнению компании, их произведение подозрительно похоже на песню «Seven Nation Army» американского дуэта The White Stripes.

Пока компания ждала объяснений от авторов композиции, многие музыканты прогнозировали, что этот скандал может поставить под угрозу проведение конкурса песни «Евровидения-2019» в Израиле. Кроме того, 26 июля 2018 года стало известно, что Израиль рискует потерять права на проведение конкурса в следующем году, если не предоставит Европейскому вещательному союзу залог в размере 12 миллионов евро в течение пяти последующих дней. Руководство израильской корпорации телерадиовещания «Кан», которое ответственно за организацию «Евровидения», направило письмо премьеру страны Биньямину Нетаньяху, а также министру связи и министру финансов. В тексте говорится об угрозе срыва международного конкурса после заявления правительства, что бюджет корпорации останется неизменным.

13 августа 2018 года глава «Кан», Гиль Омер, направил Нетаньяху письмо, в котором отметил, что государство так и не внесло на счёт ЕВС залог, гарантирующий проведение конкурса на территории Израиля. Также Омер сообщил, что ЕВС, в свою очередь, пошел на уступки, продлив срок внесения залога ещё на сутки. Сообщается, что в случае, если залог так и не будет внесен на счёт ЕВС, то организаторы будут вынуждены перенести конкурс на Кипр, как в страну, занявшую на конкурсе прошлого года второе место.

8 сентября 2018 года стало известно о новой угрозе переноса конкурса. Более 150 деятелей культуры из разных стран, в том числе и стран Европы, подписали обращение к организаторам конкурса с призывом переноса его в другую страну. Свой призыв авторы обращения аргументировали тем, что сразу после победы Израиля на конкурсе прошлого года, там были убиты 62 мирных палестинских протестующих, поэтому зрители конкурса также могут оказаться в опасности.

13 сентября 2018 года израильский город Тель-Авив был объявлен городом-хозяином «Евровидения-2019».

25 марта 2019 года проведение конкурса в очередной раз чуть не оказалось под угрозой: палестинские террористы обстреляли дом в израильском поселении Мишмерет, из-за чего пострадало семь человек, в том числе дети.

Скандал в украинском отборе 
23 февраля 2019 года в национальном отборе победила со своей песней «Siren Song» украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем MARUV. В тот же день Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая выбирает представителя страны на песенный конкурс «Евровидение», несмотря на победу исполнительницы, заявила, что примет окончательное решение о её участии в конкурсе в течение 48 часов — после того как певица ответит на вопросы, связанные с её гастролями в России.

На следующий день на своей странице в Facebook певица заявила, что любит свою страну  и гордится ей  и готова представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе, несмотря на предложения от трёх других стран. Готова отказаться от выступлений в России, а также взять на себя все расходы по участию в Евровидении. При этом MARUV опубликовала несколько пунктов из её договора с НОТУ, где ей запрещалась любая импровизация на сцене без утверждения НОТУ, также был запрет на общение без разрешения со СМИ, а также требование выполнять все условия телерадиокомпании Украины. При нарушении любого из данных пунктов предусматривался штраф 2 миллиона гривен. При этом все расходы, связанные с участием в Евровидении, певица должна была нести самостоятельно.

25 февраля на своей странице Instagram MARUV заявила, что находит условия договора с НОТУ кабальными:
«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене». Контракт не был подписан.
Из солидарности с MARUV группы Freedom Jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes, занявшие соответственно второе, третье и четвёртое места, также отказались от участия в международном конкурсе. 27 февраля 2019 года стало известно, что Украина отказалась от участия в конкурсе.

Распространение входных билетов 
3 марта 2019 года, через трое суток после начала распродажи билетов, телерадиокомпания IPBC распорядилась остановить её, после того как выяснилось, что непропорционально большое количество зрителей, которым посчастливилось купить билеты на лучших местах, относятся к СМИ и спортбизнесу, вопреки условиям, обозначенным компанией сети распространения.

Вопрос о недопуске представителей Исландии 
10 марта 2019 года израильская правовая организация  призвала запретить исландскому коллективу Hatari въезд на территорию Израиля. Прошлым летом коллектив призывал бойкотировать конкурс из-за обострившегося конфликта между Израилем и Палестиной, что даёт право Израилю отказать Hatari во въезде.

Также пользователи соцсетей предполагают, что Исландию могут дисквалифицировать из-за политического подтекста песни. Поводом может послужить фраза Европа рухнет (). Однако по этому поводу официальных заявлений не было.

Удаление знака креста из музыкального клипа 
Знак креста был удален из музыкального клипа польской группы Tulia. Это вызвало волну негодования, и государственные органы Польского телевидения призвали лейбл восстановить оригинальную версию музыкального клипа. Оригинальная польская версия музыкального клипа содержала изображение придорожного креста. Менеджмент Tulia в интервью plejada.pl пояснил, что «правила Евровидения запрещают продвижение любых религиозных институтов и символов, в том числе и креста».

Возможный отказ Франции от участия в конкурсе 
Франция заявила, что не будет участвовать в конкурсе, поскольку 11 канал Израильского телевидения планировал показ трёхсерийной телевизионной комедии «Дуз пуа», главным героем которой является мифический представитель Франции на конкурсе. По требованию Европейского вещательного союза показ комедии был отложен до окончания конкурса, вопреки мнению руководства канала о свободе слова, и сериал был показан целиком через четыре дня после финала.

Отстранение белорусского жюри и передача неправильных результатов 
18 мая 2019 года Европейский вещательный союз принял решение отстранить белорусское жюри от голосования в финале Евровидения. Причиной стало разглашение оценок коллегии. Члены жюри рассказали журналистам, кому они раздавали свои баллы во время первого полуфинала. Правила конкурса запрещают разглашение таких деталей до завершения финала. В состав жюри от Белоруссии на Евровидении-2019 входили Валерий Пригун, Ангелина Микульская, Ольга Рыжикова, Артём Михаленко и Анастасия Тиханович.
По решению EBU вместо голосов белорусского жюри будет использован совокупный результат, утвержденный аудиторами.

В этот же день в финале белорусское жюри объявило оценки EBU, которые были восприняты как белорусские.
20 мая 2019 года продюсер Виктор Дробыш от лица белорусского телевидения заявил, что намерен подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за скандала с голосованием. Он указал, что жюри не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые EBU придумал. При этом он добавил, что отношениям России с Белоруссией и просто людям нанесён огромный урон. Предполагалось, что российский участник получит от Белорусского жюри высокий балл.

22 мая представители EBU заявили, что из-за «человеческой ошибки» белорусскому жюри был передан неправильный результат. Итоги конкурса были откорректированы и баллы участников пересчитаны. При этом некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию. Изменения позиций не коснулись четвёрки лидеров.

Флаги Палестины во время оглашения результатов 
Во время оглашения результатов Исландии по итогам голосования телезрителей участники группы Hatari выставили шарфы с флагом государства Палестины, с которым у страны-хозяйки натянутые отношения с момента создания государства.

Европейский вещательный союз обсудит последствия для Исландии за демонстрацию флага Палестины во время объявления результатов голосования.

Во время проведения конкурса шведский таблоид Aftonbladet сообщал, что группа Hatari достигла лимита терпения у организаторов конкурса. Пока неизвестно, какие санкции могут последовать в отношении Исландии, поскольку группа успела получить свой финальный результат.

ЕВС также выпустил заявление касательно того, что во время выступления Мадонны у одного танцора на спине также был флаг Палестины, а у второго флаг Израиля, чтобы призвать враждующие страны к миру. Организация заявляет: «Это не было частью репетиций. Мадонна была предупреждена о том, что „Евровидение“ не является политическим конкурсом».

Претензии Литвы 
28 мая литовский общественный вещатель LRT потребовал пересмотреть итоги конкурса. Это связано с тем, что итальянский вещатель RAI представил в своей стране результаты голосования, которые расходятся с результатами, опубликованными на официальном сайте фестиваля — итальянцы дали конкурсанту из Литвы Юриюсу Векленко один балл, который не был учтён — из-за этого артист не вышел в финал.

Голосование и трансляция

Глашатаи 
18 мая 2019 года ЕВС опубликовал порядок оглашения результатов жюри:

  — Инеш Лопеш Гонсалвеш.
  — Фаик Агаев.
  — Бен Камиль (ведущий Детского Евровидение 2016 года).
  — Никола Трайковски.
  — Моника Фаббри.
  — Эмма Вортелбур.
  — Айда Шуфта.
  — Келли Сильдару.
  — Матеуш Шимковяк.
  — Александр Рыбак (представитель Норвегии в 2018 году; победитель конкурса 2009 года).
  — Ньевес Альварес.
  — Филипп Ханза.
  — Райлан Кларк-Нил.
  — Эма Стокхольма.
  — Андри Джаху.
  — Бенце Форро.
  — Дойна Стимповски.
  — Синед Кеннеди.
  — Мария Василевич.
  — Арам MP3 (представитель Армении в 2014 году).
  — Илинка (представительница Румынии в 2017 году).
  — Hovig (представитель Кипра в 2017 году).
  — Electric Fields.
  Россия — Иван Бессонов (победитель конкурса для молодых музыкантов «Евровидение-2018»).
  — Барбара Шёнерберг.
  — Давид Жанмот.
  — Эрик Сааде (представитель Швеции в 2011 году).
  — Моника Лелас Халамбек.
  — Андрюс Мамонтовас (представитель Литвы в 2006 году в составе LT United).
  — Драгана Косьерина.
  — Йоханнес Хаукур Йоханнессон.
  — Гага Абашидзе (представитель Грузии в 2018 году в составе Iriao).
  — Гас Джи.
  — Лаура Риццотто (представительница Латвии в 2018 году).
  — Радка Росицка.
  — Расмуссен (представитель Дании в 2018 году).
  — Жюли Мольху.
  — Кристоффер Страндберг.
  — Sinplus (представители Швейцарии в 2012 году).
  — Леа Сирк (представительница Словении в 2018 году).
  — Изхар Коэн (представитель Израиля в 1985 году; победитель конкурса 1978 года).

Комментаторы

Участвующие страны 

  — Мивануи «Миф» Уорхерст и Джоэл Криси (SBS, всё шоу);
  — Анди Кнолль (ORF1, всё шоу);
  — Мурад Ариф (iTV, всё шоу);
  — Андри Джаху (RTSH, RTSH Muzikë и Radio Tirana, всё шоу);
  — Арам MP3 и Авет Барсегян (Армения 1 и Общественное радио Армении);
  — Евгений Перлин (Беларусь 1 и Беларусь 24, всё шоу);
  — Французский: Морин Луи и Жан-Луи Лаэ (La Une, всё шоу); Голландский: Петер ван де Вейре (één, 1-й полуфинал и финал; Ketnet, 2-й полуфинал и финал);
  — Скотт Миллс и Рилан Кларк-Нил (BBC Four, полуфиналы); Грэм Нортон (BBC One, финал); Кен Брюс (BBC Radio 2, финал);
  — Боги Даллош и Фредди (Duna, всё шоу);
  — Петер Урбан (One, Das Erste и Deutsche Welle, всё шоу);
  — Йоргос Капудзидис и Мария Козаку (ERT2, ERT Sports HD, ERA 2 и Voice of Greece, всё шоу);
  — Елена Каландадзе и Гага Абашидзе (GBP1, всё шоу); Нодико Татишвили (GBP1, финал);
  — Оле Тёпхольм (DR, всё шоу);
  — Шарон Тайхер и Эран Зарахович (Kan 11, всё шоу);
  — Марти Уилан (RTÉ2, полуфиналы; RTÉ One, финал); Нил Доэрти и Збышек Залински (RTÉ Radio 1, 2-й полуфинал; RTÉ 2fm, финал);
  — Исландский: Гисли Мартейнн Бальдюрссон (RÚV и Rás 2, всё шоу); Английский: Алекс Эллиотт (RÚV 2, полуфинал; RÚV.is, финал);
  — Тони Агилар и Хулия Варела (La 2, полуфиналы; La 1, финал); Даниэль Галиндо (Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, финал);
  — Федерико Руссо и Эма Стокольма (Rai 4, полуфиналы); Федерико Руссо и Флавио Инсинна (Rai 1, финал); Федерико Руссо и Эма Стокольма (Rai Radio 2, финал);
  — Эвридики и Тасос Трифонос (CyBC, всё шоу);
  — Томс Гревиньш и Кетия Шёнберг (LTV1, всё шоу);
  — Дариус Ужкурайтис (LRT televizija и LRT Radijas, всё шоу);
  — без комментатора (TVM, всё шоу);
  — Дойна Стимповски и Даниэла Круду (Moldova 1, всё шоу);
  — Ян Смит и Корнальд Маас (NPO 1, всё шоу);
  — Улав Виксмо-Слеттан (NRK1, всё шоу); Ронни Бреде Аазе, Силье Норднес и Маркус Неби (NRK3, финал); Оле-Кристиан Эен (NRK P1, финал);
  — Артур Ожех (TVP1 и TVP Polonia, всё шоу);
  — Жозе Карлуш Малату и Нуну Галорим (RTP1 и RTP Internacional, все шоу);
  — Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест (ВГТРК на своих телеканалах Россия-1 и РТР-Планета, всё шоу);
  — Лиана Станчу (TVR1, TVR HD и TVRi, всё шоу);
  — Лия Фиорио и Джиджи Рестиво (San Marino RTV и Radio San Marino, всё шоу);
  — Тони Цифровски (MRT 1 и MRT 2, всё шоу);
  — Душка Вучинич (RTS1, RTS HD и RTS Svet, 1-й полуфинал и финал); Тамара Петкович и Катарина Эпштайн (RTS1, RTS HD и RTS Svet, 2-й полуфинал и финал);
  — Андрей Хофер (TV SLO 2, RTV 4D, всё шоу); Маж Валерий (VAL202 и Radio Maribor, 1-й полуфинал); Андрей Кароли (VAL202 и Radio Maribor, финал);
  — Финский: Микко Сильвеннойнен и Криста Сиегфридс (Yle TV2, всё шоу); Санна Пирккалайнен и Тони Лааксонен (Yle Radio Suomi, полуфиналы); Санна Пирккалайнен и Сами Сиккё (Yle Radio Suomi, финал); Шведский: Ева Франц и Йохан Линдроос (Yle TV2 и Yle X3M, всё шоу);
  — Андре Манукян и Сэнди Эребер (France 4, полуфиналы); Стефан Берн и Андре Манукян (France 2, финал).
  — Душко Чурлич (HRT 1 и HRT 2, всё шоу);
  — Дражен Баукович и Тияна Мишкович (TVCG 1 и TVCG SAT, всё шоу);
  — Либор Боучек (ČT2, полуфиналы; ČT1, финал);
  — Немецкий: Свен Эпиней (SRF zwei, полуфиналы; SRF 1, финал); Французский: Жан-Марк Ришар, Никола Танне (RTS Deux, полуфиналы и RTS Un, финал) и Бастиан Бейкер (RTS Un, финал); Итальянский: Кларисса Тами и Себальтер (RSI La 2, 2-й полуфинал; RSI La 1, финал);
  — Шарлотта Перелли и Эдвард аф Силлен (SVT, всё шоу); Каролина Норен (Sveriges Radio P4, всё шоу);
  — Эстонский: Марко Рейкоп (ETV, всё шоу); Русский: Юлия Календа и Александр Хоботов (ETV+, всё шоу).

Неучаствующие страны 
  — Калдыбек Жайсанбай и Диана Снегина (Хабар, всё шоу);
  — без комментатора (OMNI Television, всё шоу);
  — Агрон Красничи и Алма Бекташи (RTK, всё шоу);
  — будет объявлено (Radio_FM, финал);
  — Эван Спенс, Саманта Росс и Бернардо Перейра (WJFD-FM radio, финал);
  — Тимур Мирошниченко (UA: Перший, всё шоу); Сергей Притула (СТБ, всё шоу).

См. также 

 Детское Евровидение — 2019
 Евровидение: Хор года — 2019
 Тюрквидение-2019

Примечания

Ссылки 
 

2019 год в музыке
 
Май 2019 года
2019 год в Израиле
События 14 мая
События 16 мая
События 18 мая
Телевизионные спецвыпуски 2019 года